Roshan (1917–1967) – indyjski kompozytor muzyki filmowej
 Hrithik Roshan (ur. 1974) – bollywoodzki aktor filmowy
 Rajesh Roshan (ur. 1955) – indyjski kompozytor muzyki filmowej
 Rakesh Roshan (ur. 1949) – reżyser indyjski, producent i aktor Bollywood
 Roshan – afgański dostawca usług telekomunikacyjnych